Vliet bezeichnet:

 Vliet (Gewässer), niederländische Gewässerbezeichnung
 Vliet (Zuid-Holland), einen Kanal, der als Teil des Rhein-Schie-Kanals den Oude Rijn bei Leiden mit der Nieuwe Maas bei Schiedam verbindet

Vliet ist der Familienname folgender Personen:
 Albertine van Vliet-Kuiper (* 1951), niederländische Politikerin (D66)
 André van Vliet (* 1969), niederländischer Organist
 Arie van Vliet (1916–2001), niederländischer Radrennfahrer
 Carolyne Van Vliet (1929–2016), niederländisch-amerikanische Physikerin und Hochschullehrerin
 Don Glen Van Vliet (1941–2010), US-amerikanischer Autor, Bluessänger und Maler, siehe Captain Beefheart 
 Hendrick Cornelisz. van Vliet (1611/1612–1675), niederländischer Maler
 Herman van Vliet (* 1941), niederländischer Organist
 Jan Georg van Vliet (ca. 1605–1668), nordniederländischer Maler, Zeichner und Druckgrafiker
 Jeremias Van Vliet (1602–1663), Mitglied der Niederländischen Ostindien-Kompanie 
 Jeroen van Vliet (* 1965), niederländischer Jazzmusiker
 John H. Van Vliet (1914–2000), Offizier der US-Army
 Leo van Vliet (* 1955), niederländischer Radrennfahrer und Radsportfunktionär
 Nita van Vliet, niederländische Radrennfahrerin
 Petronella van Vliet (1926–2006), niederländische Schwimmerin
 Russell G. Vliet (1929–1984), US-amerikanischer Schriftsteller
 Sanna van Vliet (* 1974), niederländische Jazz-Vokalistin und Pianistin
 Toon van Vliet (1922–1975), niederländischer Jazz-Saxophonist
 Teun van Vliet (* 1962), niederländischer Radrennfahrer und Radsportfunktionär
 Wolfgang van Vliet (* 1958), deutscher Politiker (SPD)